10-й Молодёжный чемпионат Украины по футболу начался в июле 2013 года и прервался в мае 2014 года началом боевых действий на Украине. По итогам сыгранных матчей чемпионов стал молодёжный состав футбольного клуба «Мариуполь».

Участники 
По итогам сезона 2012/13 молодёжное первенство покинул футбольный клуб:

 «Кривбасс» — 13-е место в турнирной таблице (7-е место в Премьер-лиге 2012/13; из-за финансовых трудностей)

Из Первой лиги 2012/13 квалифицировался футбольный клуб:

 «Севастополь» (Севастополь)

В турнире приняли участие 16 молодёжных команд:

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|Снятие с турнира

Географическое распределение команд

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт ПФЛ

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014